Die Abkürzung FFL steht für:

 Federal Firearms License, berechtigt in den USA, Waffen und Munition zu erzeugen und zu vertreiben
 Fachschule für Luftfahrzeugführer, eine der renommiertesten Flugschulen in Deutschland 
 Forces françaises libres, die freifranzösischen Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg.
 Front Focal Length (Optik), Abstand der Frontfläche einer Linse zur objektseitigen Brennebene
 Fantasy Football League, ein Ligen-System im Fantasy Football

FFl ist die Abkürzung für

 Feldflieger (Militär), auch als FF abgekürzt, deutscher Pilot in einem im Ersten Weltkrieg eingesetzten Flugzeug zu Kriegszwecken

FFL